Sven Kullander ist der Name folgender Personen:

* Sven Kullander (Physiker) (1936–2014), schwedischer Physiker 
 Sven O. Kullander (* 1952), schwedischer Ichthyologe